Појам Алиса може да се односи на:

 Алиса (Ардеш)

Особе 
 Алиса Антиохијска
 Алиса од Батенберга

Музика 
 Алиса (музички састав), српски и југословенски поп рок бенд из Београда.
 Алиса (албум из 1985), музички албум истоимене групе
 Алиса (албум из 2001), музички албум истоимене групе

Разно 
 Алиса (виртуелни асистент), виртуелни паметни асистент за Андроид, iOS и Виндоус оперативне системе
 Алиса (јунакиња Керола), је измишљени лик писца Луиса Керола